In der Liste der Bodendenkmale in Heideland (Brandenburg) sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Heideland und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Heideland (Brandenburg) aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

Heideland (Brandenburg)
Heideland (Brandenburg)
!Heideland